Старая Салтовка — район на востоке города Харькова.

Расположен в междуречье между поймами Харькова и Немышли. Ограничен с севера улицей Ивана Камышева, с востока проспектом Льва Ландау, с юга улицей Халтурина, с запада улицей Академика Павлова. Население Старой Салтовки — 10 тысяч человек.

Район так назван, поскольку раньше Салтовку считали этим районом.

Реки 
 Немышля — левый приток Харькова.

Транспортные коммуникации 
Старая Салтовка соединяется:
 с Московским проспектом — улицей Академика Павлова,
 с Новыми домами, Проспектом Гагарина, аэропортом — проспектом Льва Ландау,
со Старым Салтовом, Печенежским водохранилищем, Волчанском и далее с Россией — Салтовским шоссе,
с Липцами и Циркунами — улицей Академика Павлова.

Имеются многочисленные линии троллейбусов (№ 19, № 20, № 31, № 35), автобусов, маршрутных такси. 

С другими районами города Старую Салтовку также связывает линия трамвая:
 № 8 — к Московскому проспекту, проспекту Гагарина — по ул. Академика Павлова.

Исторические районы Харькова